Pojem Čínské námořnictvo může být označením následujících válečných loďstev:
Námořnictvo Čínské lidové osvobozenecké armády, složka Čínské lidové osvobozenecké armády a loďstvo současné Čínské lidové republiky.
Námořnictvo Čínské republiky, loďstvo Čínské republiky existující od roku 1912 a v současnosti většinou území ležící na ostrově Tchaj-wan.
Čínské císařské námořnictvo, loďstvo Čínského císařství zaniklého v roce 1912.